

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Drzazgi – przysiółek wsi Ludwikowice Kłodzkie w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Drzazgi – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Drzazgi – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki

Inne 
 Drzazgi – film